La Türkiye 2. Basketbol Ligi 2012-2013 è stata la 44ª edizione della seconda divisione turca di pallacanestro maschile.

Classifica finale

Play-off

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2012
Pallacanestro nel 2013
Türkiye 2. Basketbol Ligi 2012-2013